Лигово может означать:

 Лигово — деревня в Польше.
 Лигово — деревня в Волховском районе Ленинградской области России.
 Лигово — усадьба.
 Лигово — исторический район на юго-западе Санкт-Петербурга (Красносельский район).
 Лигово — бывший дачный посёлок в Ленинградской области, расположенный к северо-востоку от Урицка; во время Великой Отечественной войны находился на последней линии обороны Ленинграда под контролем Красной армии («рубеж Лигово — Пулково»).
 Лигово — станция Октябрьской железной дороги.
 Лигово — теплоход.
 Лигово II — сорт овса.

Примечания